Sezon 1996 Formuły 1 – 47 sezon o Mistrzostwo Świata Formuły 1. Rozpoczął się 10 marca w Australii, a zakończył 13 października w Japonii po 16 wyścigach. Mistrzem świata kierowców został Damon Hill a mistrzem konstruktorów został zespół Williams.

Lista startowa

Zmiany przed sezonem

Zmiany wśród zespołów 
 Zespół Benetton zmienił licencję z brytyjskiej na włoską.
 Ligier zmienił sponsora tytularnego z Gitanes na Gauloises.
 Firma elektroniczna Nokia przestała być sponsorem tytularnym zespołu Tyrrell.
 Firma Parmalat przestała być sponsorem tytularnym zespołu Forti.
 Zespół Pacific wycofał się z Formuły 1.

Zmiany wśród kierowców 
 Mistrz świata z 1995 roku, Michael Schumacher przeszedł z Benettona do Ferrari. Jego kolegą zespołowym został Eddie Irvine, który opuścił Jordana na rzecz włoskiej stajni.
 Dotychczasowi kierowcy Ferrari, Jean Alesi i Gerhard Berger przeszli do Benettona.
 Mistrz serii Indy Racing League z 1995 roku, Jacques Villeneuve zastąpił Davida Coultharda w zespole Williams.
 David Coulthard zastąpił swojego rodaka, Marka Blundella w zespole McLaren.
 Pedro Diniz zastąpił Martina Brundle’a w zespole Ligier.
 Martin Brundle zastąpił swojego rodaka Eddiego Irvine’a w zespole Jordan.
 Johnny Herbert odszedł z Benettona do Saubera. Zastąpił tam Karla Wendlinegra.
 Zespół Footwork nie przedłużył kontraktu z Gianim Morbidellim i Takim Inoue. Nowymi kierowcami teamu zostali Ricardo Rosset i Jos Verstappen.
 Giancarlo Fisichella zastąpił Lukę Badoera w zespole Minardi.
 Zespół Forti nie przedłużył kontraktu z Pedro Dinizem i Roberto Moreno. Nowymi kierowcami teamu zostali Luca Badoer i Andrea Montermini.

Zmiany w trakcie sezonu 
 Tarso Marques zastąpił Giancarlo Fisichellę podczas Grand Prix Brazylii i Grand Prix Argentyny, a Giovanni Lavaggi zastąpił swojego rodaka od Grand Prix Węgier do końca sezonu.
 Zespół Forti wycofał się z Formuły 1 po Grand Prix Wielkiej Brytanii, z powodu bankructwa.

Eliminacje

Zmiany w kalendarzu 
 Grand Prix Australii zostało przesunięte z końca na początek sezonu. Ponadto odbyło się na nowym obiekcie Albert Park w Melbourne.
 Grand Prix Europy zostało przesunięte z października na kwiecień.
 Wyścigi o Grand Prix Monako i Grand Prix Hiszpanii zamieniły się miejscami.
 Nie odbył się wyścig o Grand Prix Pacyfiku.

Wyniki

Najlepsze wyniki w Grand Prix

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy